Larapinta puede referirse a:
 Larapinta, barrio de la ciudad de Lampa, Chile.
 Cerro Larapinta, eminencia de la Región Metropolitana de Santiago, Chile.
 Buses Larapinta, línea de ómnibus de la Región Metropolitana de Santiago, Chile.
 Camino de Larapinta, sendero del parque nacional MacDonnell Oeste, en Australia.
 Goodenia larapinta, especie de plantas del género goodenia.